Quai de la Gare – strada del XIII arrondissement di Parigi
 Quai de la Gare – stazione della metropolitana di Parigi